

Persone
 Shang Chunsong – ginnasta cinese
 Shang Fa Yang – biochimico e botanico taiwanese naturalizzato statunitense
 Shang Ping – ex cestista cinese
 Shang Rong – ginnasta cinese
 Shang Tang – sovrano cinese
 Shang Yang – statista cinese
 Shang Yi – ex calciatore cinese

Storia
 Dinastia Shang – dinastia cinese

Altro
 Classe Shang – classe di sottomarini nucleari cinesi
 Shang Di – Dio della dinastia cinese degli Shang